Duško Savanović – ex cestista serbo
 Goran Savanović – ex cestista serbo
 Sava Savanović – famoso vampiro della tradizione popolare serba